Dorion ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Aimé Dorion (1818–1891), kanadischer Jurist und Politiker
 Dan Dorion (* 1963), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Éric Dorion (* 1970), kanadischer Politiker
 Jean-Baptiste-Éric Dorion (1826–1866), kanadischer Politiker
 Marc-André Dorion (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Marie Aioe Dorion (ca. 1786–1850), Métis-Frau und einziges weibliches Mitglied einer Überlandexpedition in das Oregon-Territorium
 Noël Dorion (1904–1980), kanadischer Jurist und Politiker
 Pierre Dorion (* 1972), kanadischer Eishockeyfunktionär
 Pierre-Nérée Dorion (1816–1874), kanadischer Politiker

Dorion bezeichnet als Ortsname:

 Dorion (Ontario), Kanada

Dorion in der Mythologie:

 Dorion (Tochter des Danaos), in der griechischen Mythologie eine Tochter des Danaos

Siehe auch:

 Dorio